Noelle bezeichnet

Noelle ist:
 ein weiblicher Vorname, siehe Noëlle

Noelle ist der Familienname oder Namensbestandteil folgender Personen:
 Eleonore Noelle (1924–2004), deutsche Schauspielerin
 Elisabeth Noelle-Neumann (1916–2010), deutsche Demoskopin
 Ernst Noelle (Fabrikant) (1854–1916), deutscher Unternehmer
 Ernst Noelle (1886–1960), deutscher Manager
 Henning Schulte-Noelle (* 1942), deutscher Manager
 Heinrich Noelle (1891–1964), deutscher Landrat
 Hermann Noelle, Pseudonym von Helmut Stellrecht (1898–1987), nationalsozialistischer Funktionär und Schriftsteller
 Sebastian Noelle (* 1973), deutsch-amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Nölle
 Nolle